YBC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baie-Comeau (Québec), (Canada)